Jim o Jimmy Davidson può riferirsi a:

 Jim Davidson, attore britannico
 Jim Davidson, attore statunitense
 Jim Davidson, giocatore di football statunitense
 Jim Davidson, giocatore di football australiano
 Jim Davidson, scrittore australiano
 Jimmy Davidson, calciatore britannico nato nel 1873
 Jimmy Davidson, calciatore britannico nato nel 1925
 Jim Davidson (1931-), rugbista a 15 scozzese;
 Jim Davidson (1942-2007), giocatore e allenatore irlandese di rugby a 15